Vázquez har flera bertydelser:

Namn
Ett spanskspråkigt efternamn, som burits av bland andra:
Francisco Vázquez de Coronado, spansk upptäcktsresande
Tabaré Vázquez, argentinsk president
Emilio Vázquez Gómez, mexikansk advokat och politiker
René Vázquez Díaz, kubansk författare
Lucas Vázquez, spansk fotbollsspelare
Rafael Martín Vázquez, spansk fotbollsspelare
Efrén Vázquez, spansk roadracingförare
Antonio Vázquez, spansk bågskytt
Franco Vázquez, argentinsk-italiensk fotbollsspelare
Sergio Vázquez, argentinsk fotbollsspelare
Martín Vázquez, fotbollsdomare från Uruguay
Fabián Vázquez, mexikansk ryttare
José Juan Vázquez, mexikansk fotbollsspelare
Johan Vásquez, mexikansk fotbollsspelare

Geografi 

Vázquez kan även syfta på flera geografiska platser:

 Vazquez (ö) i Antarktis, 
 Vazquez (udde) i Antarktis,  
 Vázquez, Hidalgo, ort i Mexiko 
 Vázquez, Puerto Rico, ort i Puerto Rico,

Se även 
Vázquez (auktor)
Los Vázquez
Laguna Vázquez